Ez a lista a Fabulák című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái